Трусово — топоним.

Населённые пункты 
 Трусово — село в Курьинском районе Алтайского края.
 Трусово — посёлок в Наримановском районе Астраханской области.
 Трусово — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Трусово — деревня в Истринском районе Московской области.
 Трусово — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Трусово — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Трусово — село в Усть-Цилемском районе Республики Коми.
 Трусово — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Трусово — деревня в Ефремове Тульской области.

Другое 
 Трусово — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги.